Bank of the West Classic 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 44-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 3 по 9 августа 2015 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года. Соревнование начинало американскую серию хардовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату США.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Серена Уильямс
 в парном разряде —  Гарбинье Мугуруса и  Карла Суарес Наварро

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 5 в мире на тот момент). Представительница Дании уже в первом для себя матче второго раунда проиграла теннисистке из США Варваре Лепченко. Прошлогодняя чемпионка Серена Уильямс не защищала свой титул. В итоге до финала смогли дойти № 4 посева Каролина Плишкова и № 5 Анжелики Кербер. Победу в итоге в трёх сетах одержала немка Кербер. В основном сетке выступили две представительницы России: Дарья Гаврилова и Виталия Дьяченко, однако обе выбыли уже в первом раунде.

Парный приз достался китайскому дуэту Сюй Ифань и Чжэн Сайсай, который в финале обыграл вторых номеров посева Анабель Медина Гарригес и Аранча Парра Сантонха. Прошлогодние победительницы Гарбинье Мугуруса и Карла Суарес Наварро не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анжелика Кербер обыграла  Каролину Плишкова со счётом 6-3, 5-7, 6-4.
 Кербер выиграла 4-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Плишкова сыграла 5-й одиночный финал и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай обыграли  Анабель Медину Гарригес /  Аранчу Парру Сантонху со счётом 6-1, 6-3.
 Сюй выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чжэн выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2015

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Август 2015 года
2015